Jean Charles Abbatucci kan syfta på:

* Jean Charles Abbatucci (1771–1796), fransk militär 
 Jean Charles Abbatucci (1816–1885), fransk politiker